Премия XBIZ лучшей актрисе — полнометражный фильм (; старое название с 2013 по 2015 годы — Best Actress — Feature Movie) — ежегодная награда в области порноиндустрии, вручавшаяся компанией XBIZ лучшей актрисе за работу в полнометражном фильме. Была введена в 2013 году. С 2010 по 2013 годы данная награда носила название «Актёрское исполнение года — женщина» (). После переименования была разделена на четыре категории: «Лучшая актриса второго плана» (Best Supporting Actress; была введена в 2012 году), «Лучшая актриса — пародийный фильм» (Best Actress — Parody Release), «Лучшая актриса тематического фильма — пары» (Best Actress — Couples-Themed Release) и «Лучшая актриса — лесбийский фильм» (Best Actress — All-Girl Release).

Последняя обладательница данной награды — Мейтленд Уорд (за фильм Drive).

В сентябре 2020 года была объединена с категорией «Лучший актёр» и получила название «Лучшее актёрское исполнение — ведущая роль» (Best Acting — Lead). Награды за актёрское исполнение в тематических фильмах («Лучшая актриса — табу», «Лучшая актриса — комедия» и другие) были отменены.

Лауреаты и номинанты

Актёрское исполнение года — женщина

Лучшая актриса — полнометражный фильм

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

XBIZ Award
Списки актрис
Награды, появившиеся в 2010 году
Награды актрисам